Денис Захаров:
 Захаров, Денис Владимирович (род. 1978) — российский писатель-беллетрист и драматург, журналист.
 Захаров, Денис Сергеевич (род. 1993) — российский баскетболист.